Горштак (филм), амерички филм из 1986.
КК Горштак, кошаркашки клуб из Колашина, Црна Гора